Frova ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Giuseppe Nicola Frova (1715–1796), italienischer Theologe
 Antonio Frova (1914–2007), italienischer Klassischer Archäologe
 Girolamo Frova (Mitte 16. Jahrhundert –1615), italienischer Buchdrucker